Oldalviszony vagy képarány, egy kép szélességének és magasságának az aránya
 Oldalviszony, a repülőgép szárnyának karcsúsága, hosszának és szélességének aránya